Bedrijf
 Hudig & Pieters, voormalige Nederlandse rederij

Fictief figuur
 Kathy Pieters, personage in de Vlaamse ziekenhuisserie Spoed

Personen met de achternaam Pieters
 Alain Pieters, Belgisch politicus
 Alphonse Pieters, Belgisch politicus
 Amy Pieters, Nederlands wielrenster
 Andries Pieters, Nederlands oorlogsmisdadiger
 Brandon Pieters, Zuid-Afrikaans golfer
 Bruno Pieters, Belgisch designer en modeontwerper
 Cornelis Pieters, Nederlands zanger, bekend onder het pseudoniem Manke Nelis
 Danny Pieters, Belgisch politicus
 Dick Pieters, Nederlands kunstschilder
 Dirk Pieters, Belgisch politicus
 Ed Pieters, Nederlands schrijver en geestelijke
 Ellen Pieters, Nederlands actrice en zangeres
 Erik Pieters, Nederlands voetballer
 Evert Pieters, Nederlands kunstschilder
 Francis Pieters, Belgisch pedagoog en muziekcriticus
 Godfried Pieters, Nederlands beeldhouwer
 Guido Pieters, Nederlands regisseur
 Ian Jacob Pieters, Nederlands beeldhouwer
 Jean-Jacques Pieters, Belgisch saxofonist en klarinettist
 Jos van Manen Pieters, Nederlands schrijfster
 Jozef Pieters, Nederlands kunstschilder
 Jules Pieters, Nederlands ambtenaar, jurist en hoogleraar
 Kees Pieters, Nederlands korfbalscheidsrechter
 Kim Pieters, Nederlands actrice
 Leo Pieters, Belgisch politicus
 Ludo Pieters, Nederlands ondernemer
 Peter Pieters, Belgisch atleet
 Peter Pieters, Nederlands wielrenner
 Roy Pieters, Curaçaos politicus
 Roy Pieters, Nederlands baanwielrenner
 Sjaak Pieters, Nederlands wielrenner
 Sven Pieters, Belgisch atleet
 Thomas Pieters, Belgisch golfer
 Tim Pieters, Nederlands voetballer
 Trees Pieters, Belgisch politica
 Vivian Pieters, Nederlands regisseur

Zie ook 
 Pieter
 Sint-Pieters (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam